Amerikai Egyesült Államok
 Midvale (Idaho)
 Midvale (Montana)
 Midvale (Nyugat-Virginia)
 Midvale (Ohio)
 Midvale (Utah)
 Midvale (Washington)

 Ausztrália
 Midvale (Perth)